Miejscowości w USA:
 Maumelle – miasto w stanie Arkansas, w hrabstwie Pulaski
Gminy w USA:
 Maumelle (ang. Maumelle Township) – gmina w stanie Arkansas, w hrabstwie Craighead
 Maumelle (ang. Maumelle Township) – gmina w stanie Arkansas, w hrabstwie Perry